O ponto de fusão designa a temperatura à qual uma substância passa do estado sólido ao estado líquido. Eis abaixo uma breve lista dos elementos químicos e seus respectivos pontos de fusão.

Elementos químicos em ordem crescente do ponto de fusão  

Mudanças de fase
Pontos Fusao